Ниссевард () — община в провинции Южная Голландия (Нидерланды), расположенная на острове Ворне-Пюттен. Образована 1 января 2015 года в результате слияния общин Спейкениссе и Берниссе, и включает в себя весь остров Путтен и восток острова Ворне.

Советы Спейкениссе и Берниссе в июле 2013 года дали новое название общине — Ниссевард. 19 ноября 2014 года был избран новый городской совет.

Города Нидерландов
Города, основанные в XXI веке